

Sigle 
 Virtual private server

Codici 
 VPS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Regionale di Okaloosa, Valparaiso (Florida) / Fort Walton Beach, Stati Uniti

Sport 
 VPS – abbreviazione di Vaasan Palloseura, società calcistica finlandese